Salina är ett släkte av urinsekter. Salina ingår i familjen Paronellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar